Kosovaars basketbalteam (mannen)
Kosovaars basketbalteam (vrouwen)